Rouvray – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Rouvray – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.
 Rouvray – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.